Бордмен або Бордман  — прізвище.

Персоналії 

 Джон Бордман (нар. 1927, Редридж) — британський археолог і мистецтвознавець.
 Елеанор Бордман (1898—1991) — американська акторка німого кіно.
 Кріс Бордмен (нар. 1968) — британський велогонщик, олімпійський чемпіон.

Топоніми 

 Бордмен — місто, штат Північна Кароліна
 Бордмен — місто, штат Орегон
 Бордмен — переписна місцевість, штат Огайо
 Бордман — гора в горах Солдьєр, що в Скелястих горах (штат Айдахо, США).